Френ-Сен-Маме́ () — кантон во Франции, находится в регионе Франш-Конте, департамент Верхняя Сона. Входит в состав округа Везуль.

Код INSEE кантона — 7008.

Коммуны кантона 
Всего в кантон входят 15 коммун, из них главной является Френ-Сен-Маме.

Население 
Население кантона на 2010 год составляло 4599 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Верхняя Сона на сайте INSEE

Кантоны департамента Верхняя Сона